Rivolta bezeichnet:

 Rivolta d’Adda, italienische Gemeinde
 Iso Rivolta, ehemaliger Fahrzeughersteller

Rivolta ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Rivolta (1905–1974), italienischer Fußballspieler
 Ettore Rivolta (1904–1977), italienischer Leichtathlet
 Matteo Rivolta (* 1991), italienischer Schwimmer
 Renzo Rivolta (1908–1966), italienischer Ingenieur
 Sebastiano Rivolta (1832–1893), italienischer Tiermediziner und Bakteriologe